Цагвери:

 Цагвери — посёлок городского типа (даба) в Боржомском муниципалитете края Самцхе-Джавахети, Грузия. 
 Цагвери — станция узкоколейной железной дороги Боржоми — Бакуриани.